Герберт Никол Хейрснейп (; ,  — , ) — британский пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 Хейрснейп соревновался только в плавании на 100 м на спине, и занял в этой дисциплине третье место.

На следующей Олимпиаде 1912 в Стокгольме Хейрснейп снова соревновался в этой дисциплине, но он остановился на полуфинале.

Ссылки 
 Герберт Хейрснейп на sports-reference.com  

Пловцы Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1912 года